Charlotte Guest (1812–1895) – brytyjska pisarka i tłumaczka
 Charlotte „Charlie” Guest (ur. 1993) – brytyjska narciarka alpejska